Clinton is een Engelse achter- en plaatsnaam.

Personen

Familienaam 
In de Verenigde Staten zijn of waren er twee belangrijke politieke families met de naam Clinton.

Familie van Bill en Hillary Clinton
 Bill Clinton (1946), president van de Verenigde Staten van 1993 tot 2001
 Hillary Clinton (1947), echtgenote van Bill Clinton en voormalig senatrice en buitenlandminister van de VS
 Chelsea Clinton (1980), hun dochter

Familie van DeWitt Clinton
 Charles Clinton (1690-1773), kolonel tijdens de Franse en Indiaanse Oorlog
 James Clinton (1733-1812), zoon van Charles Clinton en generaal in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 George Clinton (1739-1812), zoon van Charles Clinton, gouverneur van New York en vicepresident van de VS
 DeWitt Clinton (1769-1828), zoon van James Clinton en gouverneur van New York
 George Clinton (1771-1809), zoon van de gelijknamige vicepresident en zelf volksvertegenwoordiger
 George William Clinton (1807-1885), zoon van DeWitt Clinton en burgemeester van Buffalo (New York)

Andere personen
 Bessie Clinton, geboren als Elizabeth Blount (16e eeuw), minnares van Hendrik VIII
 George Clinton (1941), Amerikaans funk-muzikant
 Henry Clinton (1738-1795), Brits militair tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 Henry Fynes Clinton (1781-1852), Engels classicist en historicus
 Larry Clinton (1909-1985), Amerikaans trompettist, trombonist, componist, arrangeur en bigband-leider

Voornaam 
 Clinton Avery (1987), Nieuw-Zeelands wielrenner
 Clinton Davisson (1881-1958), Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 Clinton Eastwood (1930), beter bekend als Clint Eastwood, Amerikaans filmacteur, -regisseur, -producent en -componist
 Clinton Grybas (1975-2008), Australisch sportverslaggever
 Clinton Hart Merriam (1855-1942), Amerikaans arts, zoöloog, etnograaf en biogeograaf
 Clinton Kelly (1969), Australisch mediafiguur
 Clinton Mata Pedro Lourenço (1992), Angolees-Belgisch voetballer
 Clinton Morrison (1979), Engels-Iers voetballer
 Clinton N'Jie (1993), Kameroens voetballer
 Clinton Portis (1981), Amerikaans American football-speler
 Clinton Richard Dawkins (1941), beter bekend als Richard Dawkins, Engels bioloog en publicist
 Clinton Shorter (1971), Canadees filmcomponist
 Clinton Whitelaw (1970), Zuid-Afrikaans golfprofessional

Plaatsen

Canada
Clinton (Ontario)

VS
Clinton (Arkansas)
Clinton (Connecticut)
Clinton (Illinois)
Clinton (Indiana)
Clinton (Iowa)
Clinton (Kentucky)
Clinton (Louisiana)
Clinton (Maine)
Clinton (Maryland)
Clinton (Massachusetts)
Clinton (Lenawee County, Michigan)
Clinton (Macomb County, Michigan)
Clinton (Minnesota)
Clinton (Mississippi)
Clinton (Missouri)
Clinton (Montana)
Clinton (Nebraska)
Clinton (New Jersey)
Clinton (New York)
Clinton (North Carolina)
Clinton (Ohio)
Clinton (Oklahoma)
Clinton (South Carolina)
Clinton (Tennessee)
Clinton (Utah)
Clinton (Washington)
Clinton (Wisconsin)
Hell's Kitchen (Manhattan), ook bekend onder de naam Clinton

Achternaam